Метробанк:
 «Метробанк» () — филиппинский коммерческий банк, созданный в 1962 году. Второй по величине банк на Филиппинах.
 «Метробанк» () — американский коммерческий банк.
 «Метробанк» — российский коммерческий банк, существовавший с 1993 по 2015 год.
 «Метробанк» () — английский коммерческий банк, созданный в 2010 году.